Clohesyomyces är ett släkte av svampar. Clohesyomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Clohesyomyces